Kruschel 

 ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Kruschel (1929–2011), deutscher Schriftsteller
 Karsten Kruschel (* 1959), deutscher Schriftsteller und Publizist
 ist der Name einer Kinderzeitung, siehe VRM (Medienunternehmen)#Kinderzeitung Kruschel